Roberto Meloni – judoka italiano
Roberto Meloni – cantante, showman e doppiatore italiano